Stiehl ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Stiehl (* 1969), deutscher Opernregisseur
 Carl Stiehl (1826–1911), deutscher Musikpädagoge, Musikwissenschaftler, Dirigent und Musikbibliothekar
 Ferdinand Stiehl (1812–1878), Beamter im preußischen Kultusministerium
 Gertrude Stiehl (1928–2018), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete
 Heinrich Stiehl (1829–1886), deutscher Komponist, Organist und Dirigent
 Johann Jochim Diedrich Stiehl (1800–1872), deutscher Organist und Komponist
 Otto Stiehl (1860–1940), deutscher Architekt, Fotograf, Fachschriftsteller und Hochschullehrer
 Peter Stiehl (1868–?), deutscher Ringer
 Ruth Altheim-Stiehl (1926–2023), deutsche Althistorikerin
 Ulrich Stiehl (* 1947), deutscher Sachbuchautor und Programmierer

Siehe auch:
 Stiel (Begriffsklärung)
 Stihl (Begriffsklärung)
 Stil (Begriffsklärung)
 Steel